Kaldenbroek (gebied), een natuurgebied in de Nederlandse provincie Limburg
 Kasteel Kaldenbroek, een landhuis in Lottum in de Nederlandse provincie Limburg